Арутюня́нц () — армянская фамилия. Известные носители:

 Арутюнянц, Анатолий Саркисович (1921—1999) — советский и украинский художник-график, карикатурист.
 Арутюнянц, Георгий Минаевич (1925—1973) — подпольщик и участник Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Арутюнянц, Пётр Георгиевич (1892—1938) — начальник строительства и первый директор Бобриковского химкомбината в г. Бобрики (ныне Новомосковск Тульской области).

См. также 
 Арутюнов
 Арутюнян